John Bourke kan syfta på bland andra:

* John Bourke, 1:e earl av Mayo (omkring 1705–1790), irländsk politiker och peer
 John Bourke, 2:e earl av Mayo (omkring 1729–1792), irländsk politiker och peer
 John Bourke, 4:e earl av Mayo (1766–1849), irländsk politiker och peer

Se även 
 John Burke